Die Bezirksliga Magdeburg 1978/79 war die 27. Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Magdeburg durchgeführten Bezirksliga Magdeburg. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Magdeburg und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Lokomotive Halberstadt sicherte sich überlegen ihren siebten Bezirksmeistertitel und stieg in die übergeordnete DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen nach drei Spielzeiten die BSG Traktor Gröningen und nach siebenjähriger Zugehörigkeit die BSG Traktor/Aufbau Parey ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die drei Erstplatzierten der Aufstiegsrunde die BSG Einheit Burg nach zweijähriger Abwesenheit, die BSG Traktor Krusemark als Bezirksliganeuling und Vorjahresabsteiger Motor/Vorwärts Oschersleben auf.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Bezirksliga-Aufstiegsrunde 
In der Aufstiegsrunde ermittelten die fünf Staffelsieger der Bezirksklasse die drei Aufsteiger zur Bezirksliga. Jede Mannschaft bestritt je zwei Heim- und Auswärtsspiele.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1978/79